Come on Pilgrim — перший міні-альбом американської групи Pixies, який був випущений 28 вересня 1987 року.

Композиції 
 Caribou — 3:14
 Vamos — 2:53
 Isla de Encanta — 1:41
 Ed Is Dead — 2:30
 The Holiday Song — 2:14
 Nimrod's Son — 2:17
 I've Been Tired — 3:00
 Levitate Me — 2:37

Джерела 
 Come on Pilgrim  last.fm

Альбоми Pixies